Dowlatābād kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Dowlatābād (distrikt i Afghanistan, Faryab), 
 Dowlatābād (distrikt i Afghanistan, Balkh),

Iran 

 Manḩūsh, ort, Khuzestan, 
 Malāyer (kommunhuvudort), Hamadan, 
 Rūdkhāneh-ye Dowlatābād (vattendrag i Khorasan), 
 Dowlatābād (ort i Iran, Qom), 
 Dowlatābād (ort i Iran, Kerman), 
 Dasht-e Dowlatābād, flodgren, Kerman, 
 Dowlatābād (kommunhuvudort), Esfahan, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar